

Anno 
 414 o 414 a.C.

Codici 
 414 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mount Stromlo, presso Canberra, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 414 – numero